Overbeck är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Carla Overbeck
 Christian Adolph Overbeck
 Franz Overbeck
 Friedrich Overbeck
 Fritz Overbeck, konstnär
 Johannes Overbeck

Lågtyska efternamn
Tyska efternamn